Constantijn III van Rome, keizer van Rome (407-411)
 Constantijn III Herakleios, keizer van Byzantium (641)
 Constantijn III van Schotland, koning van Alba (995-997)
 Constantijn III van Brittannië, mythische koning van Brittannië